Саврасов — російське прізвище.
 Саврасов Максим Віталійович ( 1980) — український політик
 Саврасов Олексій Кіндратович (1830—1897) — російський художник